
Русте́м Меме́тович Чалба́ш  (; род. 27 сентября 1929, Симферополь, Крымская АССР, СССР) — научный работник, кандидат биологических наук (1963), лауреат Государственной премии СССР (1981), лауреат премии Бируни УзССР (1971), дважды награждён бронзовыми медалями ВДНХ.

Биография 
Родился в г. Симферополе. В 1955 году окончил сельскохозяйственный институт имени В. В. Куйбышева. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте каракулеводства (ВНИИК) заведовал лабораторией (1970), затем работал заведующим отделом пастбищных ресурсов (1978).

Научная деятельность 
Основное направление исследований — разработка научных основ технологий обогащения пустынных и полупустынных пастбищ интродуцированными кормовыми растениями из дикорастущей флоры. 72 опубликованные научные работы, в том числе: соавтор монографии, рекомендации по агротехнике улучшения пастбищ в пустыне, семеноводство перспективных пустынных кормовых растений.

Имеет 7 удостоверений и авторских свидетельств выданных Комитетом по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР.

 Удостоверение № 33223 — Водный режим некоторых пастбищных растений пустыни Карнаб-Чуль.
 Удостоверение № 33224 — Подбор кормовых культур и разработка агротехники возделывания их в условиях полынно-эфемеровой пустыни Узбекистана без применения орошения.
 Удостоверение № 46676 — Водный режим пустынных сероземов и роль различных способов обработки почвы и накопления влаги.
 Удостоверение № 46490 — Особенности формирования корневой системы изеня при возделывании на различных по физико-химическому составу почвах пустынь и полупустынь Узбекистана.
 Авторское свидетельство № 3489 на сорт прутняка «Карнабчульский».
 Авторское свидетельство № 3490 на сорт прутняка «Пустынный».
 Авторское свидетельство № 3491 на сорт кейреука «Первенец Карнаба».

Награды 
 Государственная Премия СССР (1981)
 Премия Беруни УзССР (1971)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1968, № 16125)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1978 № 6048)
 «За доблестный труд» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1978)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Украина) (2005)
 Ветеран войны нагрудный знак (Украина)

Библиография 
 Труды института каракулеводства /Ниязов К. Н.. — Самарканд: Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Узбекской ССР, 1984 год. -Т. 1-14.
 Чалбаш Р. М. Создание осенне-зимних пастбищ // «Зерновые и кормовые культуры». — 1959. — № 8.
 Чалбаш Р. М. Агротехнические указания по улучшению пастбищ // — Ташкент, МСХ УзССР. — 1969.
 Чалбаш Р. М. Выращивание дикорастущих трав // «Сельское хозяйство Узбекистана». — 1971. — № 9.
 Чалбаш Р. М. Использование сеяных пастбищ в пустыне // — Москва: «Корма». — 1974. — № 3.

Ссылки 
  Bibliography of Aeolian Research

Лауреаты Государственной премии СССР